Swamp Thing (DC Comics), een personage van DC Comics
Swamp Thing (televisieserie uit 1990), een televisieserie gebaseerd op dit personage.
Swamp Thing (televisieserie uit 2019), een televisieserie voor DC Universe gebaseerd op dit personage.
Swamp Thing (animatieserie), een animatieserie gebaseerd op dit personage.
Swamp Thing (film), een film uit 1982 gebaseerd op dit personage.
The Return of Swamp Thing, het vervolg op bovengenoemde film.
Swamp Thing (album), een album van Malcolm McLaren
Swamp Thing (strip), een Nederlandse stripreeks.